L'édition 2022 du tournoi de tennis de Séoul se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, des Américains Taylor Fritz, Marcos Giron, Brandon Nakashima et Frances Tiafoe, du Chilien Cristian Garín, du Croate Borna Ćorić et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Radu Albot, Shintaro Mochizuki, Ryan Peniston, Aleksandar Kovacevic, Tseng Chun-hsin, Emilio Gómez, Hiroki Moriya et Taro Daniel.

Lauréats 
Le Japonais Yoshihito Nishioka remporte le tournoi en simple en battant en finale Denis Shapovalov. Il s'agit du deuxième titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Raven Klaasen et Nathaniel Lammons décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Nicolás Barrientos et Miguel Ángel Reyes-Varela. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Séoul
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Séoul
Tennis en septembre 2022
Tennis en octobre 2022